Елена Степановна Пустовит (; род. 3 июня 1923 года) — cменный мастер Стрыйской обувной фабрики, Львовская область, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1960).

Родилась в 1923 году в крестьянской семье в селе Подставки. Окончила сельскую школу. Участвовала в Великой Отечественной войне.

После демобилизации окончила Киевский техникум лёгкой промышленности. С 1950-х годов — механик-наладчик швейных машин, сменный мастер Стрыйской обувной фабрики (позднее — Стрыйский филиал Львовской обувной фабрики «Прогрес»).

Досрочно выполнила личные социалистические обязательства и производственные задания Шестой пятилетки (1956—1960). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года «в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию проживала в городе Стрый Львовской области.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)

Литература 
 Газета «Вільна Україна» (Львів) — березень 1960 року.